Гырба может означать:

 Гырба (приток Косъю) — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми. 
 Гырба (приток Пёзы) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.